Zdravko Juričko (1929.), hrvatski nogometaš
Zdravko Juričko (1956.), hrvatski nogometaš, automobilski novinar i urednik